En foco puede referirse a:

 En foco (2006), programa de televisión uruguayo.
 En foco (2012), libro del programa televisivo homónimo.
 En foco (2013), revista del programa televisivo homónimo.
 En foco(1998),fotografía Javier Cruz Argentina.